Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, een Nederlandse luchtvaartonderneming
 KLM Kleding, een voormalige Nederlandse fabrikant van werkkleding
 Klub Lange Mensen, een Nederlandse belangenorganisatie voor lange mensen